Audi A1 peut désigner deux modèles automobiles :
l'Audi A1 8X (2010-2018) ;

l'Audi A1 GB (2019-).

	

A1